EWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Newton (Kansas), Stati Uniti